Ра́йан Ха́рнден (; 28 июня 1986, Су-Сент-Мари, Онтарио) — канадский кёрлингист, первый в команде Канады на Олимпийских играх 2014 года. Брат кёрлингиста Эрика Харднена

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза (, ).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Университета Алгомы